Гравітон — гіпотетичний квант-переносник гравітаційної взаємодії.
 Гравітон (персонаж) — суперлиходій, вигаданий персонаж коміксів американського видавництва Marvel Comics.
 Гравітон (премія) — болгарська літературна премія з фантастики.
 Гравітон (процесор) — сімейство процесорів на базі архітектури ARM.